Petrulis ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom Vornamen Petras.

Weibliche Formen 
Petrulytė (ledig)
Petrulienė (verheiratet)

Namensträger 
 Domas Petrulis (* 1981),  Politiker
 Napoleonas Petrulis (1909–1985), Bildhauer und Hochschullehrer
 Vytautas Petrulis (1890–1942),  Politiker und Premierminister

Familienname
Litauischer Personenname